Lua kan syfta på:

 Lua – ett programspråk
 lua (språk) – ett mänskligt språk inom kammugruppen i Laos 
 Lua (gudinna) – en gudinna i romersk mytologi
 LUA-område – en förkortning för lokalt utvecklingsavtal 2008–2011
 lua – ISO 639-3-kod för luba-kasai
 luad ål – ett sätt att tillaga ål
 Lua (vattendrag) – ett vattendrag i Kongo-Kinshasa